Karl Becker kan syfta på bland andra:  
 Karl Becker (1823-1896), tysk statistiker
 Karl Becker (1820-1900), tysk konstnär
 Karl Becker (1879-1940), tysk general

Se även 

 Karl Ferdinand Becker
 Karl Friedrich Becker